Foibe kan syfta på:

 Foibe (biblisk person) – en kristen kvinna omnämnd i Romarbrevet 16:1-2
 Foibe (titan) – en grekisk kvinnlig titan